Святослав Ольгович — князь чернігівський (1157–1164).
 Святослав Ольгович (князь рильський) — князь рильський.